Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Eddie Edwards e Francisco González 4-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Brad Drewett /  Mark Kratzmann (primo turno)
 Eddie Edwards /  Francisco González (finale)

 Kelly Evernden /  Chip Hooper (primo turno)
 Steve Denton /  Nduka Odizor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1986